Příjmení Hatch nese více různých osobností:

 Beatrice Hatch (1866–1947) – anglická múza Charlese Lutwidge Dodgsona, známějšího jako Lewis Carroll
 Ethel Hatch (1869–1975) – britská umělkyně
 Orrin Hatch (1934–2022) – americký republikánský politik

Externí odkazy